

События 
 Писистрат возвращается в Афины.
 Кир II покоряет Лидийское царство и подчиняет азиатских греков Персии.
 Поход персов на Лидию — война Крёза с Киром. Фалес помогает Крёзу перейти Галис. Разгром лидийцев. Взятие Сард Киром. Пленение Крёза.
 Покорение персами греческих городов в Малой Азии.
 Смерть Фалеса и Анаксимандра. Акме Анаксимена.
 Начало странствований Пифагора (566—509) на Востоке.
 Биант из Приены (ок.590-530), сын Тевтама, один из Семи мудрецов, пытался убедить ионийцев переселиться на Ихнуссу (Сардинию).
 В Афинах построен первый водопровод.

Китай 
 27-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной циский посол Цин Фэн (Цин-фын) прибыл в Лу.
 сунский сановник Сян Сюй выдвинул идею мирной конференции, которую он в Цзинь предложил Чжао Вэнь-цзы, и её одобрили. Съезд состоялся летом в Сун (согласно Л. С. Васильеву, присутствовали Цзинь, Цинь, Ци, Чу и ряд других княжеств, однако в «Чуньцю» Цинь и Ци не упоминаются). По «Чуньцю», присутствовали цзиньский посол Чжао У, чуский посол Цюй-цзянь, луский посол Шусунь Бао, цайский посол Гунсунь Гуй-шэн, вэйский посол Ши Э, чэньский посол Кун Хуань, чжэнский посол Лан Сяо, послы от Сюй и Цао. Чуский Цзы-му хотел неожиданно напасть на цзиньцев, но отказался от этой мысли (эпизод 178 «Го юй»). После бурного обсуждения по совету Шу-сяна цзиньский представитель уступили Чу председательство (эпизод 179 «Го юй»). Вассальные княжества Чжу (вассал Ци) и Тэн (вассал Сун) не были допущены к окончательному соглашению. Согласно «Цзо чжуань», луский сановник Цзи У-цзы предложил лускому послу Шусунь Бао понизить статус Лу, чтобы не подписывать договор, но Бао заявил, что Лу равно Сун и Вэй. Было заключено соглашение об отказе от решения конфликтов мирным путём. Договор был заключён в 7 луне, в день синь-сы.
 Летом вэйский Сянь-гун казнил сановника Нин Си, княжич Чжуань (младший брат вэйского князя) бежал в Цзинь.
 Цзиньский сановник Чжао У (посмертное имя Вэнь-цзы) получил титул чжэнцина.
 (в гл. 32 «Ши цзи» это изложено под 547 годом) Цин Фэн (Цин Фын) хотел захватить управление в Ци и спровоцировал конфликт в семье циского сановника Цуй Чжу. Сыновья последнего Чэн и Цян по совету Цин Фына убили родственников второй жены отца У-цзю и Яня. По приказу Цин Фына Луп Пе убил Чэна и Цяна. Тогда жена Цуй Чжу и он сам покончили с собой. Властью в княжестве овладел Цин Фын.
 В 12 луне, в день и-хай, в новолуние, было солнечное затмение (упомянуто в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 13 октября 546 года до н. э.

Скончались 
 Анаксимандр (род. ок. 610) — Древнегреческий философ
 Крёз — последний царь Лидии.

См. также

Примечания